Michel Roques ist der Name folgender Personen:

*Michel Roques (Musiker) (1936–2007), französischer Jazz-Musiker 
Michel Roques (Radsportler) (1946–2006), französischer Radrennfahrer